Chalciporus — рід грибів родини Boletaceae. Назва вперше опублікована 1908 року.

Класифікація 
До роду Chalciporus відносять 34 видів:

Примітки

Джерела 
 Bataille, F. 1908. Quelques champignons intéressants des environs de Besançon. Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle du Doubs. 15:23-61 - P.39

Роди грибів
Болетові